Бортняк — украинская фамилия.

Известные носители
 Бортняк, Анатолий Агафонович (1938—2009) — украинский советский поэт.
 Бортняк, Евгения Васильевна (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бортняк, Пётр Федосеевич (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бортняк, Александр Николаевич (1983—?) — коуч, бизнес-тренер, эксперт по маркетингу.